Les Cardassiens sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre humanoïde originaire de la planète Cardassia Prime, gouvernée par l'Union Cardassienne.

Physiologie 
Bien que leur apparence puisse faire penser qu'ils sont descendants d'une espèce de reptiles originaire de Cardassia Prime, les Cardassiens, comme les Humains, les Klingons et les Romuliens, sont issus d'une ancienne espèce humanoïde (cf. La Chasse, TNG, saison 6, épisode 20). Ils ont tendance à préférer des environnements chauds et humides difficilement supportables pour des Humains. Modifiés génétiquement, comme tous les humanoïdes, par les Humanoïdes originels, ils n'en gardent pas moins une apparence encore très reptilienne. Celle-ci se caractérise par une peau blanchâtre, deux crêtes osseuses de chaque côté du cou et une excroissance osseuse sur le front ayant vaguement la forme d'une cuillère. Cette caractéristique particulièrement visible leur a valu, lors des guerres du Dominion, le surnom de « faces de cuillère » (Spoonheads). Cette excroissance se retrouve aussi sur le torse ; il s'agirait en effet d'une protection contre l'environnement hostile des marais de l'ancienne Cardassia. Chez les femelles, cette excroissance, tout comme les deux crêtes du cou, est légèrement teintée de bleu. La chevelure des Cardassiens varie en général du brun foncé au noir le plus profond.

Contrairement à la plupart des autres espèces humanoïdes, les Cardassiens sont extrêmement résistants aux effets de l'alcool et des drogues. Enfin, les Cardassiens étant disciplinés dès l'enfance, le trait de caractère mental le plus apparent chez le sujet cardassien moyen est une mémoire photographique et une forte attention aux détails.

Gouvernement 

L'Union Cardassienne est le gouvernement du peuple cardassien, siégeant sur Cardassia Prime. Elle fut dirigée par le Commandement Central jusqu'à ce qu'une révolution  ne rende le pouvoir aux autorités civiles. 

On trouve aussi l'Ordre Obsidien, à la fois service de renseignement et police politique, chargé de réprimer toute menace contre Cardassia, tant extérieure qu'intérieure. Il fut dirigé pendant vingt ans par Enabran Tain, et Elim Garak fut un de ses agents d'élite. Toutefois, cette agence perdit ses meilleurs agents dans une tentative ratée de décapiter le Dominion, ce qui la rendit incapable de faire face aux menaces contre le Commandement Central, et elle fut abolie par la révolution qui mit les civils au pouvoir.

Outre ces organisations, Cardassia dispose de "tribunaux" qui ont pour seul but de faire condamner les opposants politiques et les ennemis de l'État, une "enquête" (en réalité, un décret du Commandement Central) étant censée avoir déjà prouvé la culpabilité de l'accusé.

Durant la Guerre du Dominion, l'Union Cardassienne fut sous la coupe du Dominion et de Gul Dukat, qui se retira à la mort de sa fille et laissa la place au Légat Damar, lequel se retourna contre ses alliés voyant le coût d'une telle alliance. Cette révolte contre le Dominion et la victoire de la Fédération permirent la Libération de Cardassia Prime et mirent le Légat Broca au pouvoir, Damar étant décédé lors de l'assaut final.

Histoire 
La dictature du Commandement Central sur Cardassia remonte à des âges oubliés des Cardassiens eux-mêmes, bien que ce n'ait pas toujours été ainsi. Les origines du très Orwellien Commandement Central sont obscures, mais il semble qu'il soit né par réaction à la décadence de l'ancienne société cardassienne, sur les ruines de la civilisation Pré-Hébitiennes. Corrigeant l'anarchie qui suivit le manque de ressources provoqué par la chute de l'ancien ordre, le Commandement Central installa une discipline de fer et mit en place des appareils de surveillance à intervalles réguliers dans toutes les villes cardassiennes. Les grands murs écrans observés sur Cardassia Prime sont également l'œuvre du Commandement Central. Maintenir les lois du Commandement Central demandant une surveillance constante, l'Ordre Obsidien fut probablement créé à cette époque dans ce but (bien que, vers la fin de l'ère du Commandement Central, l'Ordre Obsidien semblait plutôt donner des ordres qu'en recevoir).

Cette époque fut aussi celle de l'expansion de l'Union Cardassienne dans le Quadrant Alpha. Les deux événements les plus marquants de cette époque furent la brève mais violente guerre entre la Fédération et l'Union Cardassienne, résultant en un accord de paix fragile et la création de la Zone Démilitarisée entre les deux puissances (accord qui donna involontairement naissance au Maquis), et l'invasion, puis le retrait, de Bajor, petite planète neutre aux confins de la Zone Démilitarisée. La création de la Zone Démilitarisée fit qu'un certain nombre de colonies de la Fédération se retrouvèrent sous juridiction cardassienne. Brimées par les colons cardassiens et le Commandement Central, ces colonies fondèrent le Maquis pour mener une sanglante guérilla dans la Zone Démilitarisée.

Un quatrième conflit, avec l'Empire klingon cette fois, survint peu avant la Guerre du Dominion. Sous prétexte que le nouveau gouvernement civil cardassien avait été infiltré par un Fondateur, le Chancelier klingon Gowron coordonna une invasion de l'espace cardassien. L'invasion, et la guerre qui s'ensuivit, furent condamnées par la Fédération et les autres puissances du Quadrant Alpha, mais ne cessèrent pas pour autant. Bien qu'encore forte, l'Union était déstabilisée par une suite de coups d'états et perdit beaucoup - en termes de planètes, de ressources, d'hommes et de prestige - aux mains des Klingons. Cet état de fait précipita l'Union Cardassienne dans les bras du Dominion, qui faisait des avances au Commandement Central depuis un long moment, pour se protéger des Klingons et du Maquis, déclenchant la Guerre du Dominion.

Ce conflit vit le retour de Deep Space Nine dans le giron du Commandement Central, l'extermination du Maquis et le retrait klingon du territoire cardassien. Ce conflit vit également l'implication de nouveaux belligérants, l'Empire stellaire romulien et la République Bajorane du côté de la Fédération et les Breens du côté du Dominion. Cependant, l'Union Cardassienne finit par prendre conscience du coût astronomique d'un asservissement par le Dominion, et par s'insurger contre leur ancien protecteur. En représailles, les Jem'Hadar commencèrent l'extermination pure et simple du peuple cardassien. Pour stopper ce génocide, un commando cardassien alla au QG du Dominion et captura la Korrigan dirigeant les opérations dans le Quadrant Alpha pendant que l'Alliance Fédération-Klingo-Romulienne lança une gigantesque offensive sur Cardassia Prime pour mettre un terme à la guerre.

À la suite de la Guerre du Dominion, le Dominion signa un armistice avec la Fédération, l'Empire Stellaire Romulien et l'Empire klingon, reconnaissant une défaite totale et l'abandon de toute possession dans le Quadrant Alpha. Les Cardassiens, récemment libérés après leur insurrection généralisée contre le Dominion, se retrouvèrent sans Commandement Central, avec une infrastructure dévastée, des pertes monumentales en ressources, en territoire et une démographie changée par la perte de plusieurs centaines de millions d'hommes.

Culture 
La culture cardassienne, bien que très variée, est essentiellement tournée autour de la gloire de l'État et de l'Union. L'idéal recherché par tout Cardassien est celui d'une vie dévouée au service du Commandement Central, réputé omniscient. Un des exemples les plus apparents de cet état d'esprit est le système judiciaire cardassien, selon lequel dans tout procès le verdict est connu à l'avance. Le principe d'un « procès » selon la culture cardassienne n'est pas, comme selon la coutume humaine, de démêler la vérité sur une affaire, mais d'organiser une œuvre à la gloire de l'État dans laquelle l'« accusé » devra reconnaître la puissance et la bienveillance du Commandement Central devant l'Archonte. Ce complet dévouement à l'État fait souvent que peu de Cardassiens se soucient des autres cultures tant qu'elles n'interfèrent pas avec l'intérêt de l'Union.

La science, selon la société cardassienne, n'a aucun intérêt en elle-même si elle ne crée pas de produits rapidement utilisables, souvent à des fins militaires. Enfin, avec l'État, une des choses les plus importantes pour un Cardassien est la famille, à laquelle il pense avant lui-même la plupart du temps. Selon les dires du Légat Pa'Dar (Cardassians), quelques foyers cardassiens sont peuplés par plus de trois générations d'une même famille. Une des traditions liées à ce sens familial est le Shri-Tal, la transmission de tous les secrets d'un Cardassien à son enfant avant sa mort, dans le but de servir à lutter contre les ennemis de la famille ; cette tradition vient du proverbe cardassien, selon lequel « personne ne devrait mourir avant ses ennemis ».

Bien qu'on ait peu de renseignements sur les goûts culinaires des Cardassiens, la sauce yamok et l'alcool kanar semblent tenir une place prédominante dans la cuisine cardassienne. De même, un seul jeu cardassien est connu à ce jour, le kotra, jeu de stratégie et d'intrigues.

Cardassiens célèbres 
 Gul Dukat : Chef de l'occupation cardassienne sur Bajor puis Émissaire des Kosst-Amojan (Pah-Wraiths).
 Elim Garak : Tailleur, assassin, jardinier, espion, tortionnaire, saboteur, ex-membre de l'ordre Obsidien et ami du Dr Bashir
 Enabran Tain : Ancien Chef de l'ordre Obsidien, père secret de Elim Garak.
 Légat Damar : Lieutenant (Glinn) de Dukat durant la guerre contre l'Empire Klingon, chef de l'Union Cardassienne sous le Dominion puis chef de la résistance.
 Gul Evek : Attaché militaire du Commandement Central cardassien dans la Zone Démilitarisée.

Voir aussi 
 Ethnologie complète de Star Trek
 Entités culturelles de Star Trek

Espèce extraterrestre de Star Trek

de:Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Cardassianer